Ivanovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Ивановци) :
Ivanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Ivanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Ivanovtsi, village bulgare de l'obchtina de Vidin, situé dans l'oblast de Vidin.